Mulltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mulltjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (6,96 ha)
Mulltjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn